NYM steht für:
 New York Mets, US-amerikanisches Baseball-Team
 NYM (Kabeltyp), siehe Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln

Nym ist der Familienname folgender Personen:
 Ralph Nym (1774–1835), deutscher Schriftsteller, siehe Adolph Wagner (Schriftsteller)

NYM